Geiging ist der Name folgender Orte:

 Geiging (Gangkofen), Ortsteil von Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Geiging (Rohrdorf), Ortsteil von Rohrdorf, Landkreis Rosenheim, Bayern